Дюрен:

 Дюрен — город на западе Германии, недалеко от границы с Бельгией и Нидерландами.
 Дюрен — район в Германии. Центр района — город Дюрен. Район входит в землю Северный Рейн — Вестфалия.
 Евгений Дюрен — псевдоним немецкого врача-дерматолога и сексолога Ивана Блоха.

См. также 
 Дюренский диалект